Netušil má více významů:

místopisné jméno
 Netušil (Rašovice) – část obce Rašovice v okrese Kutná Hora
 Netušil (les) – les u Přerova nad Labem na pomezí okresu Nymburk a Praha-východ

hydronymum
 Netušil (rybník, Bělá pod Bezdězem) – rybník u osady Šubrtov města Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav
 Netušil (rybník, Okarec) – rybník u obce Okarec v okrese Třebíč
 Netušil (rybník, Putim) – rybník u obce Putim
 Netušil (rybník, Choceň) - rybník u města Choceň v okres okres Ústí nad Orlicí 
příjmení
 Netušil (příjmení) – české příjmení

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení